Skarabej može imati sljedeća značenja:

Povijest 

 skarabej (artefakt), gema porijeklom iz Egipta, rabljena kao pečat ili amulet.

Zoologija 

 kotrljan (Scarabeus sacer), balegar ili skarabej, vrsta kukca kornjaša iz porodice truležara.